Basse bezeichnet:

 in der Jägersprache ein starkes, altes, männliches Wildschwein (Keiler)
 Basse (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Orte:

 Basse-Goulaine, Gemeinde im französischen Département Loire-Atlantique
 Basse-Ham, Gemeinde im französischen Département Moselle
 Basse (Neustadt am Rübenberge), Ortsteil der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover in Niedersachsen
 Basse-Rentgen, Gemeinde im französischen Département Moselle
 Basse Santa Su in Gambia, als häufig verwendete Kurzform Basse
 Basse-sur-le-Rupt, Gemeinde im französischen Département Vosges
 La Basse-Vaivre, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
 Quincy-Basse, Gemeinde im französischen Département Aisne
 Ortsteil der Gemeinde Lühburg im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Personennamen:

 Anne Marie Basse (1877–1960), dänische Malerin
 August Basse (1834–1910), deutscher Bankier
 Detmar Basse (1764–1836), deutscher Unternehmer, Diplomat und Kunstsammler
 Dieter von Basse (1916–1945), Kommandeur des Regiments Großdeutschland, Träger des Ritterkreuzes
 Ellen Margrethe Basse (* 1948), dänische Rechtswissenschaftlerin

 Gottfried Basse (1778–1825), deutscher Drucker und Verleger
 Heinrich Basse (1853–1938), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Hermann Basse (1882–1933), deutscher Politiker (USPD, SPD)

 Martin Basse (* 1960), deutscher Paläontologe

 Nikolaus Basse († 1599), deutscher Drucker, Verleger und Buchhändler (auch Nikolaus Bassée)
 Paul von Basse (1851–1919), preußischer Landrat
 Pierre-Louis Basse (* 1958), französischer Radiomoderator und Autor
 Ursula Basse-Soltau (1928–2017), deutsche Verlegerin und Autorin
 Wilfried Basse (1899–1946), deutscher Dokumentarfilmer und Kameramann
 Wilhelm Basse (1863–1923), deutscher Kaufmann, Bankier, gründete das Bankhaus Basse

Siehe auch:

 Basse danse
 Drehbasse